Příjmení Voigt má více nositelů:

 Alexander Voigt (* 1978), německý fotbalista a fotbalový trenér
 Angela Voigtová (Schmalfeldová; 1951–2013) – východoněmecká atletka, olympijská vítězka ve skoku do dálky
 Emil Voigt, více osob
 Christian August Voigt (1808–1890), rakouský anatom
 Christoph Nicolaus Voigt (1678–1732), německý evangelický kazatel
 Mikuláš Adaukt Voigt (1733–1787), český piarista německého původu, historik, lingvista, zakladatel české kritické numismatiky
 Stefan Voigt (* 1962), německý ekonom
 Thomas Heinrich Voigt (1838–1896), německý malíř, dvorní fotograf vilémovského Německa
 Udo Voigt (* 1952), německý politik NPD
 Vanessa Voigtová (* 1996), německá biatlonistka
 Wilhelm Voigt (1849–1922), německý švec, proslulý jako hejtman z Kopníku

Externí odkazy